Districtul Le Thuy () este un district în centrul Vietnamului (Quảng Bình), cu reședința în Kiến Giang. Are o populație de 140 804 locuitori și suprafață de 1420,52 km² (1998).

Municipii 
2 orașe și 26 communes

Referințe 

Quảng Bình